Маган () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 29 км². Население — 2982 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо